Scânteia kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Scânteia (Iași)
 Scânteia (Ialomița)